Lysiosquilloidea är en överfamilj av kräftdjur. Lysiosquilloidea ingår i ordningen mantisräkor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Lysiosquilloidea 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Lysiosquilloidea